Ки́лик ( — чаша, от κύλινδω — катать, крутить,  — кубок, чаша)  — древнегреческий сосуд, неглубокая круглая чаша с широким устьем, на ножке, с двумя горизонтальными ручками по бокам.  В отличие от канфара, ручки, как правило, не превышают  края чаши. Такие сосуды изготавливали из керамики, реже из серебра, в VI—II веках до н. э. В некоторых серебряных киликах IV в. до н.э. с очень плоским днищем и на высокой ножке боковые ручки делали из плетёной проволоки.

На застольных собраниях — симпосиях  — из киликов пили вино, разбавленное водой.  Разливали вино из  кратéров черпаками — киафами. Сцены таких пиров можно видеть в росписи самих киликов. Часто росписи снабжали весёлыми застольными надписями, например: «Радуйся, пей и живи счастливо». Киликии также использовали для игры в коттаб.

Форма древнегреческих киликов разнообразна — от широких чаш на низком поддоне до высоких, изящных на высокой ножке. Снаружи и внутри керамические килики украшали черно- или краснофигурной росписью на мифологические  или бытовые  сюжеты (сбор урожая, отдых, застолья, танцы, домашние ремёсла). Эта особенность делает такие сосуды важным историческим источником.

Роспись осуществляли кистью и специальным  тростниковым или птичьим пером смесью из тёмной глины и древесной золы. После обжига такой состав давал матово-чёрный блеск, отчего и был назван «чёрным лаком» . Повествовательные сцены размещали по кругу на внешней стороне килика. В перерывах между симпосиями килики подвешивали за ручку к стене и такие росписи были хорошо видны. Но особенно замечательны композиции росписи донцев — внутренней поверхности чаш. Показательна их эволюция: от строгой тектоники к свободному, живописному заполнению поверхности. По наблюдениям выдающегося знатока античного искусства  В.Д. Блаватского , на ранних сосудах VII—VI веков до н.э., внутри, на дне чаши, в том месте, где снаружи прикрепляется ножка, древнегреческий мастер, «обладая прирождённым тектоническим чувством», испытывал потребность каким-то образом отметить этот конструктивный момент и делал с помощью циркуля светлой краской (охристой глиной) маленький круг. Постепенно, в ходе эволюции, эта окружность увеличивалась в размерах и, уже не согласуясь с диаметром ножки, теряя тектоническую функцию, превращалась в обрамление самостоятельного изображения или даже многофигурной сюжетной композиции.

Росписи донцев краснофигурных киликов представляют собой шедевры античного искусства — примеры идеально уравновешенной композиции в круге. Выдающийся русский художник и теоретик искусства  В. А. Фаворский, в годы преподавания в московском ВХУТЕМАСе (1921—1925) рисовал мелом на классной доске схемы этих композиций в качестве примера.

В античную эпоху использовали круглый деревянный, мраморный или бронзовый столик на трёх ножках — киликейон. В XV веке в Италии появляется схожий по форме сосуд — тацца. Тацца представляет собой плоскую чашу на высокой ножке, но, в отличие от килика, она не имеет ручек.

Индивидуальные килики

Примечания

См. также 
 Вина Древней Греции
 Kylix — система программирования, которой дал название килик

Ссылки 
 

Сосуды Древней Греции